Высшая лига 2010 () — 90-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Богемианс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2010
Ирландия
2010 год в Ирландии